De Lohofstraat is een oude straat in het tweede kwadrant Rosariumbuurt, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting van de Parade tot aan de Prinsenhofstraat. De straat loopt enigszins naar het oosten zwenkend en in hoogte oplopend vanaf de Brasserie De Fiscus tot aan het huidige wooncomplex De Loohof.

Geschiedenis 

Aanvankelijk heette de straat Sint-Crispijnstraat. Wanneer de naam veranderde in de huidige, is niet overgeleverd. Vermoedelijk moet de naamsverandering in de 14e of 15e eeuw hebben plaatsgevonden. In 1613 schonken Aartshertog Albert van Oostenrijk en zijn vrouw hertogin Isabella een groot deel van het terrein van de Prinsenhof aan de Minderbroeders om er een klooster met kloostertuin te bouwen. De straat heeft ook enige tijd Potloofstraat geheten.

Herkomst van de naam

Versterkt huis met boomgaard 
Vermoedelijk refereert de naam Lohof aan een boomgaard die onderdeel zou zijn geweest van de Prinsenhof, waarvan Aartshertog Albert een deel van zijn grondbezit had afgestaan aan de Minderbroeders om er een klooster te bouwen. Van dit klooster is overigens alleen nog de kerk over, waarin nu de Jongerenkerk is gevestigd. Ook ligt er ten noorden van de Martinuskerk het huidige wooncomplex Sint-Martinus, die ook dienst heeft gedaan als school. Dit complex zou ook als het voormalige Minderbroedersklooster in aanmerking kunnen komen.

Versterkt huis aan het bos 
Een andere, bijna identieke uitleg is, dat het Hof, dat aan het eind van de dertiende eeuw is gebouwd, omgeven was door een bos. Dit hof stamt dus uit de tijd dat Venlo nog niet omgeven was door haar vestingwerken. Het eerste gedeelte van de benaming komt ook hier dus voort uit de aanwezigheid van bomen.

Verwijzing naar schoenmakers 
Een derde these is, dat in de buurt van het hof een schoenmakersgilde zou hebben gelegen. Om schoenen te maken was leer nodig, wat gelooid werd alvorens verwerkt tot schoen. Dit wordt momenteel algemeen als uitleg gebruikt door de gemeentelijk geschiedkundigen, hoewel niet duidelijk de locatie van dit gilde kan worden aangewezen. Ook is het onderlinge verband ietwat vergezocht.

Trivia 

 Opvallend aan de naam is de spelling. Terwijl het wooncomplex als De Loohof wordt geschreven, wordt de straat als Lohofstraat geschreven.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)
 Geschiedenis van Venlo

Externe link 
 Overzicht onderwerpen Lohofstraat op LEM historische encyclopedie

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo